Le  , aussi connu sous le nom de  dans la version japonaise, est un pouvoir mystérieux du manga One Piece, qui permet à l'utilisateur d'utiliser sa propre énergie spirituelle à des fins diverses.

Il peut être utilisé pour ressentir l'énergie spirituelle des gens et prédire leurs actions, donner à l'utilisateur une couche protectrice d'énergie spirituelle et, pour certaines personnes "élues", surpasser la volonté des autres .

Tous les êtres vivants du monde de One Piece sont capables d'apprendre le fluide mais cependant, la plupart ne remarquent pas son existence ou ne le réveillent pas.

Il existe trois types de fluide : le fluide perceptif, le fluide offensif et le fluide royal .

Résumé 

Le fluide, pas nommé à l'époque, a été vu pour la première fois par les lecteurs lorsque Shanks l'a utilisé pour effrayer le seigneur de la côte afin de sauver Luffy lorsqu'il était enfant de la colère du roi des mers . Le terme « fluide » a été utilisé quand Barbe Noire a commenté la prime de Luffy à Jaya , et a été évoqué pendant la rencontre entre Shanks et Whitebeard . Les concepts sous-jacents de fluide ont été introduits sur l'archipel des Sabaody et à Amazon Lily . Le concept a été clairement expliqué plus tard par Silvers Rayleigh à Luffy au début de l'entraînement de ce dernier après la guerre au sommet .

Le fluide est en sommeil chez chaque personne vivante, mais pour la plupart des gens, il est commun de ne jamais éveiller cette capacité. Un entraînement intense peut le réveiller, tout comme un choc extrême, comme avec Kobby pendant la guerre au sommet de Marine Ford . Deux personnages (Aisa et Otohime) sont nées avec la capacité éveillée, sans formation nécessaire .

Le fluide est assez difficile à maîtriser, car Rayleigh a déclaré que deux années n'étaient pas suffisantes pour apprendre les bases, bien que plusieurs personnages ont réussi à le maîtriser dans ce délai . Il peut également être renforcé, en particulier lorsqu'un utilisateur de fluide repousse ses limites dans des combats contre des adversaires plus puissants. Les trois types de fluide peuvent être évolués à un stade supérieur, ce qui octroie de nouvelles techniques .

En raison du fait que le fluide provient de l'esprit d'un individu et non de son corps physique, les utilisateurs sont toujours capables de l'utiliser même si leur esprit est transféré dans un autre corps . Il est également possible de maintenir et d'utiliser le fluide en étant inconscient, comme quand Barbe Blanche a utilisé le fluide perceptif dans son sommeil pour se défendre contre Ace , quand Chinjao a été vaincu et qu'il avait toujours le fluide offensif actif sur sa tête après s'être évanoui  et quand Luffy a activé son fluide royal après avoir été vaincu par Kaido .

Néanmoins, le fluide n'est pas illimité et après une utilisation excessive, l'utilisateur peut être incapable de l'utiliser pendant une période définie le temps qu'il se regénère .

Type de fluide 

Le fluide est séparé en trois types : le fluide perceptif, le fluide offensif et le fluide royal .

Fluide Perceptif 

Le , connu aussi sous le nom de  sur Skypiea, donne à son utilisateur la possibilité d'accéder à une sorte de perception extrasensorielle, lui octroyant plusieurs capacités utiles. Ces capacités sont de grands atouts dans la plupart des occasions, en particulier au combat .

Ce type de fluide, contrairement aux autres types, n'a pratiquement aucune indication visible lorsqu'il est utilisé dans le manga, mis à part leur taux d'esquive amélioré. Selon Charlotte Dent-de-chien, il fonctionne mieux si l'utilisateur est dans un état calme . Aussi, il est utilisé indépendamment des sens physiques.

Il existe quatre utilisations basiques :

 Détection de présence : l'utilisation la plus courante de ce type de fluide permet à l'utilisateur de sentir la présence des autres. Rayleigh déclare que maîtriser pleinement cette capacité permettrait à l'utilisateur de voir les autres, même s'ils sont cachés de la vue ou trop loin pour voir naturellement .
 Détection de puissance : cette application de ce type de fluide permet à l'utilisateur de mesurer la force des personnes dont il perçoit la présence, utile pour percevoir des « auras puissantes » . Grâce à cette utilisation, l'utilisateur peut facilement localiser de puissants alliés et évitez les puissants ennemis.
 Détection d'émotion : cette variante du fluide perceptif permet à l'utilisateur de ressentir les émotions et la nature des autres personnes. Par exemple, Otohime a utilisé ce fluide pour ressentir les souffrances et les émotions dans le cœur d'un voleur homme-poisson , ainsi que pour entendre le cri venant du cœur de Fisher Tiger .
 Détection d'intention : une autre variante du fluide perceptif permet à son utilisateur de ressentir l'intention d'une autre personne d'agir dans un avenir immédiat (en particulier par la soif de sang / l'intention de tuer au combat), ce qui lui permet de prédire ce que quelqu'un va faire, généralement quelques secondes avant. Cependant, il ne faut pas la confondre avec la capacité réelle et littérale de voir dans le futur qui nécessite un tout autre niveau de compétence de ce type de fluide.

Il existe une utilisation avancée :

 Vision du futur : un niveau très avancé du fluide perceptif permet à l'utilisateur de voir une courte période dans le futur, au lieu de simplement ressentir ce qui se passera par intuition . L'utilisateur de ce niveau avancé peut littéralement voir une image mentale précise de ce qui se passera dans un futur immédiat. Selon Rayleigh, cette capacité est très difficile à obtenir via l'entraînement, il faut l'apprendre en faisant avancer leur fluide dans le feu de l'action contre des adversaires puissants . Cette capacité s'est avérée être une contre-mesure efficace contre le fluide offensif car avec cette forme de fluide perceptif, le utilisateurs de fruit du démon de type Logia ou de Paramecia éveillé peuvent prévoir les attaques de leurs adversaires et changer rapidement la forme de leur corps pour éviter tout contact. Charlotte Dent-de-chien est passé expert dans l'utilisation de cette tactique, car il forme des trous dans son corps de mochi pour que les attaques passent dans le vide sans le toucher, donnant l'impression que même le fluide offensif ne fait aucun effet, alors qu'en réalité, l'attaque n'atteint pas son but .

Fluide Offensif 

Le , connu aussi sous le nom de  au pays des Wa, donne à son utilisateur la possibilité d'utiliser sa propre énergie spirituelle pour créer, en substance, une armure invisible autour de lui, offrant d'incroyables capacités offensives et défensives .

Notamment, cette forme de fluide peut être utilisée pour blesser les utilisateurs de fruit du démon qui sont généralement immunisés contre les attaques physiques ordinaires, comme les utilisateurs de fruits du démon de type Logia.

Il existe trois utilisations basiques :

 Renforcement : l'utilisation la plus courante de ce type de fluide permet une amélioration de la puissance et de la durabilité. Il peut être utilisé sur une seule partie du corps ou sur tout le corps de l'utilisateur . Ce type de fluide a également la capacité de contourner les pouvoirs d'un utilisateur de fruit du démon dont le corps a été altéré par son fruit de quelque manière que ce soit, comme l'intangibilité des fruits du démon de type Logia ou les fruits du démon corporels de type Paramecia, permettant à l'utilisateur du fluide offensif de frapper le "corps substantiel" de son adversaire .
 Durcissement : une évolution du renforcement. Une forte concentration de ce type de fluide peut faire durcir le corps de l'utilisateur, lui accordant une plus grande augmentation de puissance et d'endurance qui surpasse la simple application du renforcement . Cette technique est facilement capable de bloquer les attaques à l'épée d'un ennemi et même de provoquer la rupture de ladite épée si le durcissement des utilisateurs de fluide est assez puissant. Cette technique est souvent utilisée en conjonction avec la technique d'imprégnation.
 Imprégnation : une autre évolution du renforcement. En touchant un objet, l'utilisateur peut l'imprégner de son propre fluide offensif pour augmenter considérablement sa puissance et son endurance. C'est un grand atout pour les combattants armés, car il peut imprégner leurs armes . Toute arme améliorée par le fluide offensif frappe immensément plus fort qu'elle ne le ferait sans, et permet à l'arme de subir une plus grande attaque sans se casser. Les armes imprégnées peuvent également nuire aux utilisateurs de fruit du démon qui ne seraient pas blessés par des moyens conventionnels. Cette capacité est généralement utilisée en conjonction avec le durcissement, rendant les objets noirs. Les flèches imprégnées de fluide offensif par les Kujas sont capables de casser des pierres solides  et les épéistes ont tendance à imprégner leurs lames de fluide offensif pour augmenter leur capacité à trancher et pour éviter qu'elles ne s'effritent .

Il existe deux utilisations avancées :

 Émission : un niveau très avancé du fluide offensif permet à l'utilisateur de projeter son flux de fluide depuis son corps sans soutien. Cette méthode permet à l'utilisateur d'endommager et / ou de repousser sa cible sans établir de contact direct ou sans utiliser la force brute . La plupart des personnages ne peuvent pas projeter le fluide émis à plus de quelques centimètres d'eux-mêmes. Selon Hyogoro, afin d'exécuter la technique d'émission, l'utilisateur de fluide offensif doit transférer tous le fluide de son corps sur ses mains, canalisant l'excès de fluide autour de son corps à travers ses poings, mais ils doivent laisser le fluide couler vers lui plutôt que de le forcer . Chaque fois que deux utilisateurs de cette technique se combattent, les fluides qui émettent s'affrontent sans que les utilisateurs établissent un contact physique direct entre eux, donnant l'impression qu'ils ne se touchent pas du tout . Ce fluide peut être utilisé en conjonction avec le durcissement et l'imprégnation.
 Destruction interne : un autre niveau très avancé du fluide offensif et une évolution de l'émission. Le fluide émis s'écoule à l'intérieur d'une cible et la détruit de l'intérieur depuis l'extérieur . Comme l'émission, la destruction interne peut également être utilisée en conjonction avec le durcissement.

Fluide Royal 

Le  est une forme très rare de fluide qui permet à l'utilisateur d'exercer sa propre volonté sur les autres. Ce type de fluide ne peut pas être obtenu par entraînement, et seule une personne sur plusieurs millions naît avec cette capacité .

On dit que quiconque possède ce type de fluide a les qualités d'un roi . Ce type de fluide est considéré comme une menace extrêmement dangereuse car ce sont les personnes les plus puissantes du monde qui naissent avec ce type de fluide.

Il existe trois utilisations basiques :

 Domination : le fluide royal peut être utilisé pour dominer temporairement la psyché des autres, les intimidant afin qu'ils soient figés par la peur et / ou forcés à se soumettre, faisant reculer la victime ou obéissant aux ordres des utilisateurs pendant une courte période. Selon la volonté des victimes, elles pourraient même subir une crise de panique. En regardant simplement attentivement les yeux d'une victime, un utilisateur de fluide royal peut immédiatement infliger une peur énorme dans la psyché de la créature, l'amenant à s'enfuir ou à devenir immédiatement docile . L'animal peut également s'évanouir peu de temps après.
 Incapacité : En maîtrisant encore plus la volonté de ceux qui les entourent, un utilisateur de fluide royal est capable d'assommer les personnes et les animaux à proximité. Le fait qu'une personne soit rendue inconsciente ou non dépend du degré de sa force par rapport à l'utilisateur . Généralement, les citoyens normaux ainsi que les soldats et pirates ordinaires sont les plus susceptibles d'être assommés par le fluide royal, alors que les personnes puissantes et volontaires sont beaucoup moins susceptibles d'en être victimes.
 Pression : S'il est utilisé avec un degré de puissance suffisant, le fluide royal est capable d'endommager les objets et les structures inanimés à proximité de l'utilisateur. Par exemple, Shanks a légèrement fissuré une partie du bois composant le Moby Dick lorsqu'il avait utilisé le fluide royal contre l'équipage de Barbe Blanche . Lorsque deux utilisateurs de fluide royal s'affrontent, ils génèrent de minces flux d'énergie colorés, semblables à des éclairs, qui crépitent .

Il existe une utilisation avancée :

 Infusion : un niveau très avancé du fluide royal. Un faible nombre d'utilisateurs particulièrement puissants de fluide royal, une "poignée" selon Kaido , sont capables d'infuser leur corps et leurs armes avec leur esprit conquérant d'une manière très similaire au fluide offensif, augmentant considérablement la puissance de leurs attaques. Après s'être imprégné de fluide royal, le fluide est émis par la partie sur laquelle il est focalisé sous la forme de petits éclairs sombres. Cette technique avancée fournit une augmentation de puissance considérable.

Utilisateurs du fluide 

Les informations ci-dessous proviennent du databook Vivre Card .

Personnages de la trame originale

Personnages de la trame originale mais dont l'utilisation du fluide est uniquement vue dans l'anime

Personnages filler

Notes et références 

One Piece